VDI steht als Abkürzung für:

 Verein Deutscher Ingenieure
 Virtual Desktop Infrastructure, virtuelle Infrastruktur für Desktop-Rechner
 Virtual Device Interface, Bestandteil des Graphical Environment Manager
 Virtual Disk Image, Dateiformat für virtuelle Festplatten und Festplattenabbilder, siehe VirtualBox #Funktionen

Siehe auch:
 VDI-Haus

Abkürzung